Laehr steht für:
 Hans Laehr (1856–1929), deutscher Psychiater
 Heinrich Laehr (1820–1905), deutscher Psychiater und Psychiatriehistoriker
Siehe auch:
LER
Leer
Lehr